Alfa Centauri csillagrendszer (a Kentaur csillagképben);
 Alpha Centauri, a Tangerine Dream együttes 2. stúdióalbuma.